Неф — багатозначний термін.
 Неф — архітектурний термін.
 Неф — середньовічне судно.
 Неф — ювелірний виріб.

Топонім 
 Неф — громада в Німеччині, що входить до складу району Кохем-Целль, земля Рейнланд-Пфальц.

Прізвище 

 Адольфо Неф ( 1946) — чилійський футболіст, воротар.
 Ален Неф ( 1982) — швейцарський футболіст, захисник «Янг Бойз» та збірної Швейцарії.
 Джон Неф (1862—1915) — американський хімік-органік швейцарського походження.
 Карл Неф (1873—1935) — швейцарський музичний критик і музикознавець.
 Соня Неф ( 1972) — швейцарська гірськолижниця, яка виступала за збірну Швейцарії з 1993 по 2006 рік.
 Фріц Неф ( 1943) — швейцарський диригент.

Див. також 
 Нефф (значення)